Domat steht für
 Domat/Ems, eine politische Gemeinde im Bezirk Imboden des Kantons Graubünden in der Schweiz
 Domat (Upper Nile), Ort im Südsudan

Domat ist der Familienname folgender Personen:
 Jean Domat (1625–1696), französischer Anwalt